L'aeroporto di Rubtsovsk , inglese: Rubtsovsk Airport, è un aeroporto civile russo che si trova a Rubtsovsk nella Siberia meridionale, cittadina del Kraj di Altaj.

Dati tecnici 
L'aeroporto di Rubtsovsk è dotato attualmente di una pista attiva, della lunghezza di 1.600 m x 35 m, ed è equipaggiato per la manutenzione, l'atterraggio/decollo degli aerei: Antonov An-2, Antonov An-24, Antonov An-26, Antonov An-72, Antonov An-74, Let L-410.

Voci correlate 
Aeroporto di Barnaul
Aeroporto di Bijsk

Collegamenti esterni 

 

Rubtsovsk
Rubtsovsk
Territorio dell'Altaj
Rubcovsk